Zarszyn (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Sanocki
 Zarszyn (Subkarpaten), een plaats in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Sanocki
 Station Zarszyn, een spoorwegstation in bovengenoemde plaats